Драпак (Великопольське воєводство), Драпак (пол. Drapak, нім. Drapak) — село в Польщі в гміні Опалениця Новотомиського повіту Великопольського воєводства. 
 Драпак (просапник, серпатка, шкрапатор, сапатор) - знаряддя для повторного обробітку ґрунту, вид найпростішого культиватора.
 Драпак Григорій Миронович, Григорій Миронович Драпак, відомий як Гриць Драпак (нар. 3 квітня 1959(19590403), с. Констанція Борщівського району Тернопільської області) — український  артист розмовного жанру, гуморист. заслужений та народний артист України.

 Драпак Володимир Мар’янович (нар. 13 червня 1978 Сторожинець, Чернівецька область — пом. 13 травня 2007, Київ) — автор і ведучий музичних програм.
 Драпака, Драпа́ка (інша назва — Глибочо́к) — річка в Україні, в межах Борщівського району Тернопільської області.